IAS pode ser uma sigla para:
International Accounting Standards - conjunto de normas internacionais de contabilidade;
Indexante dos apoios sociais - um montante pecuniário que serve de referência à Segurança Social em Portugal.

Ver também 
Computador IAS - um dos primeiros computadores a carregar programas e dados na mesma memória.

Desambiguação